Oznaczenie alfa Capricorni dzielą dwie optycznie bliskie, ale niezwiązane gwiazdy w gwiazdozbiorze Koziorożca:
 alfa¹ Capricorni
 alfa² Capricorni (Algedi)